Mukran steht für

 Mukran (Sassnitz), Ortsteil von Sassnitz
 den Mukran Port, heutige offizielle Bezeichnung für den Fährhafen Sassnitz an der Ostseite Rügens
 Petersburg (Schiff), bis 1995 Fährschiff Mukran
 Mukrań, ist eine synonyme sorbische Bezeichnung für Großräschen und Großräschener See
 eine Namensvariation von Makran